Откович — українське прізвище. Відомі носії:

 Откович Василь Петрович (1950—2017) — український мистецтвознавець, дослідник народного іконопису.
 Откович Мирослав Петрович (1947—2021) — український художник-аквареліст, сценограф, реставратор.

Українські прізвища